Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Czacki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Franciszek Czacki − polski szlachcic, urzędnik i wojskowy staropolski
 Michał Hieronim Czacki − polski szlachcic, urzędnik i wojskowy staropolski
 Michał Mikołaj Czacki (1797-1860) – marszałek szlachty wołyńskiej, spiskowiec, oficer powstania listopadowego
 Tadeusz Czacki − polski działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, numizmatyk, współtwórca Konstytucji 3 Maja
 Włodzimierz Czacki − rzymskokatolicki duchowny, watykański dyplomata, poeta, publicysta